San Mateo Ixtatán. Desde hace más de 300 años, los yacimientos de agua salada son considerados sagrados por los lugareños.

De los cuatro que existían solo quedan dos, uno comunal y otro privado. El resto desapareció soterrado por el descuido de las autoridades a cargo.

A diario, alrededor de 100 personas llegan al nacimiento comunal, que está a cinco kilómetros de la cabecera municipal. Ahí se observan a las mujeres con sus tinajas de colores sobre la cabeza, quienes hacen fila para comprar su porción de agua salada a 50 centavos.

El líquido es puesto al fuego en cazos de barro. Tras un tiempo de ebullición este comienza a solidificarse, hasta convertirse en unas ocho libras de sal, pero antes de todo esto se le agrega un ingrediente secreto el cual hace que la sal se torne negra; de ahí el nombre de "Sal negra" o "K'ik Atz'am" en chuj.

La sal negra no sólo es famosa por su sabor sin igual, sino que también por sus poderes curativos ya que según las personas de tal municipio, la sal negra es capaz de curar enfermedades como el dolor de estómago y dolor de cabeza.

Esta misma puede ser comprado en el mercado del mismo municipio (San Mateo Ixtatán) o bien en algunas partes del departamento de Huehuetenango.

http://www.jolomkonob.com/2013/02/la-sal-negra-de-san-mateo-ixtatan.html

http://ixtatan.blogspot.com/